Bolesław Dąbrowski (1911–1997) – polski naukowiec, specjalista ekonomiki rybactwa, profesor i rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie
 Bolesław Dąbrowski (1902–1943) – polski rolnik, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Bolesław Dąbrowski (1886–1965) – polski działacz komunistyczny i związkowy